La moda del 1860 a la roba europea i d'influència europea es caracteritza per faldilles molt àmplies que es basen en crinolines i cèrcols. A més, també hi va haver l'emergència de modes alternatives sota la influència del Artistic Dress movement.

En qüestió de moda masculina, el vestit ditto de tres peces format per abric de sac, armilla i pantaló del mateix teixit va aparèixer com a novetat.